Alegrensi – abitanti di Alegre
Alegrensi – abitanti di Rancho Alegre
Alegrensi – abitanti di São José do Alegre